Motherhood ist der englische Originaltitel
 einer Filmkomödie aus dem Jahr 2009, siehe New York Mom
 eines Romans von Sheila Heti aus dem Jahr 2018, siehe Mutterschaft (Roman)